Doïrantsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дойранци) :
Doïrantsi, village bulgare de l'obchtina de Kaolinovo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Doïrantsi, village bulgare de l'obchtina d'Ardino, situé dans l'oblast de Kardjali.